Bright Tomorrow peut faire référence, dans le domaine musical, à :
 Bright Tomorrow, album du groupe japonais EARTH 2011 ;
 Bright Tomorrow, single du groupe britannique Fuck Buttons 2007.